Силва Данилова је била југословенска и словеначка филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1962. || Тог лепог дана || Јера
|-
| 1967. || В поту нашега образа (кратки филм) || /
|-
| 1968. || Тајно друштво ПГЦ (ТВ филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1970. || Црвено класје || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1908.
Умрли 1991.
Словеначке глумице
Југословенски глумци